{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63401) - || 2001 KK15 ||18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63402) - || 2001 KU24 ||17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63403) - || 2001 KT30 ||21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63404) - || 2001 KK31 ||22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63405) - || 2001 KP33 ||18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63406) - || 2001 KN34 ||18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63407) - || 2001 KZ35 ||18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63408) - || 2001 KA38 ||22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63409) - || 2001 KY38 ||22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63410) - || 2001 KQ39 ||22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63411) - || 2001 KK41 ||24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63412) - || 2001 KQ44 ||22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63413) - || 2001 KK47 ||24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63414) - || 2001 KF55 ||22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63415) - || 2001 KH55 ||22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63416) - || 2001 KU56 ||23 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63417) - || 2001 KR58 ||26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63418) - || 2001 KW62 ||18 mei 2001 || LONEOS
|-
| (63419) - || 2001 KP64 ||21 mei 2001 || R. A. Tucker
|-
| (63420) - || 2001 KB65 ||22 mei 2001 || LONEOS
|-
| (63421) - || 2001 KC67 ||26 mei 2001 || NEAT
|-
| (63422) - || 2001 KL70 ||23 mei 2001 || LONEOS
|-
| (63423) - || 2001 KY72 ||24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63424) - || 2001 KW73 ||25 mei 2001 || LINEAR
|-
| (63425) - || 2001 LV5 ||13 juni 2001 || LONEOS
|-
| (63426) - || 2001 LU13 ||15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (63427) - || 2001 MB || 16 juni 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63428) - || 2001 MC1 ||18 juni 2001 || J. Broughton
|-
| (63429) - || 2001 MH5 ||21 juni 2001 || Calar Alto
|-
| (63430) - || 2001 MR6 ||22 juni 2001 || NEAT
|-
| (63431) - || 2001 ML14 ||28 juni 2001 || LONEOS
|-
| (63432) - || 2001 MY14 ||28 juni 2001 || LONEOS
|-
| (63433) - || 2001 MZ17 ||28 juni 2001 || LONEOS
|-
| (63434) - || 2001 MD21 ||26 juni 2001 || NEAT
|-
| (63435) - || 2001 MU21 ||28 juni 2001 || NEAT
|-
| (63436) - || 2001 MO23 ||27 juni 2001 || NEAT
|-
| (63437) - || 2001 MY23 ||27 juni 2001 || NEAT
|-
| (63438) - || 2001 MY28 ||27 juni 2001 || LONEOS
|-
| (63439) - || 2001 MD29 ||27 juni 2001 || LONEOS
|-
| (63440) Rozek || 2001 MD30 ||30 juni 2001 || LONEOS
|-
| (63441) - || 2001 NV2 ||12 juli 2001 || NEAT
|-
| (63442) - || 2001 NO6 ||14 juli 2001 || LINEAR
|-
| (63443) - || 2001 NH7 ||13 juli 2001 || NEAT
|-
| (63444) - || 2001 ND8 ||14 juli 2001 || NEAT
|-
| (63445) - || 2001 NL9 ||13 juli 2001 || NEAT
|-
| (63446) - || 2001 NV9 ||15 juli 2001 || L. Šarounová
|-
| (63447) - || 2001 NG11 ||14 juli 2001 || NEAT
|-
| (63448) - || 2001 NF14 ||14 juli 2001 || NEAT
|-
| (63449) - || 2001 NO14 ||14 juli 2001 || NEAT
|-
| (63450) - || 2001 NP17 ||14 juli 2001 || NEAT
|-
| (63451) - || 2001 OB || 16 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (63452) - || 2001 OO2 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63453) - || 2001 OQ4 ||19 juli 2001 || NEAT
|-
| (63454) - || 2001 OB5 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63455) - || 2001 OD5 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63456) - || 2001 OS5 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63457) - || 2001 OG6 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63458) - || 2001 OT6 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63459) - || 2001 OT7 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63460) - || 2001 OA8 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63461) - || 2001 OJ8 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63462) - || 2001 OE9 ||20 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63463) - || 2001 OR12 ||20 juli 2001 || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| (63464) - || 2001 OL16 ||21 juli 2001 || NEAT
|-
| (63465) - || 2001 OL19 ||17 juli 2001 || NEAT
|-
| (63466) - || 2001 OM21 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63467) - || 2001 OS21 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63468) - || 2001 OY21 ||21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63469) - || 2001 OP22 ||17 juli 2001 || NEAT
|-
| (63470) - || 2001 OH23 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (63471) - || 2001 OD25 ||16 juli 2001 || NEAT
|-
| (63472) - || 2001 OY25 ||19 juli 2001 || NEAT
|-
| (63473) - || 2001 OZ25 ||19 juli 2001 || NEAT
|-
| (63474) - || 2001 OR27 ||18 juli 2001 || NEAT
|-
| (63475) - || 2001 OB32 ||23 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (63476) - || 2001 OL37 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (63477) - || 2001 OG38 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (63478) - || 2001 OR39 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (63479) - || 2001 OL40 ||20 juli 2001 || NEAT
|-
| (63480) - || 2001 OD42 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (63481) - || 2001 OE42 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (63482) - || 2001 OW42 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (63483) - || 2001 OJ43 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (63484) - || 2001 OV48 ||16 juli 2001 || NEAT
|-
| (63485) - || 2001 OO49 ||17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63486) - || 2001 OH55 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (63487) - || 2001 OU55 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (63488) - || 2001 OT56 ||16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63489) - || 2001 OB57 ||16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63490) - || 2001 OP59 ||21 juli 2001 || NEAT
|-
| (63491) - || 2001 OY60 ||21 juli 2001 || NEAT
|-
| (63492) - || 2001 OL62 ||23 juli 2001 || NEAT
|-
| (63493) - || 2001 OY62 ||20 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63494) - || 2001 OX63 ||23 juli 2001 || NEAT
|-
| (63495) - || 2001 OH64 ||24 juli 2001 || NEAT
|-
| (63496) - || 2001 ON64 ||24 juli 2001 || NEAT
|-
| (63497) - || 2001 OG65 ||22 juli 2001 || NEAT
|-
| (63498) - || 2001 OQ65 ||28 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (63499) - || 2001 ON69 ||19 juli 2001 || LONEOS
|-
| (63500) - || 2001 OS69 ||19 juli 2001 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten